Shades of Gray, un album de The Choir.
 Shades of Gray, une chanson de The Monkees.
 Shades of Grey, un album de Autumn's Grey Solace